Rokopella är ett släkte av blötdjur. Rokopella ingår i familjen Neopilinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Urmollusker
Rokopella